para la familia de insectos hemípteros, comúnmente llamados cigarras o chicharras, véase: Cicadidae

La cigarra puede referirse a:
La cigarra, película española de 1948, dirigida por Florián Rey.
La cigarra, huapango mexicano escrito por Raymundo Pérez y Soto.

Otros artículos que contienen la frase son:
La cigarra y la hormiga, una de las fábulas atribuidas a Esopo y recreada por Jean de La Fontaine y Félix María Samaniego.
La cigarra no es un bicho, película argentina de 1963, dirigida por Daniel Tinayre.
La cigarra está que arde, película argentina de 1967, dirigida por Lucas Demare.